Фёдор Киселёв:
 
 Киселёв, Фёдор Львович (1940—2016) — советский и российский вирусолог, член-корреспондент РАН.
 Киселёв, Фёдор Михайлович — воевода Ивана III и его сына Василия.
 Киселёв, Фёдор Пантелеевич (1772—1847) — финский предприниматель, владелец завода, подрядчик в Хельсинки.